Лос-Ремедиос ():

Испания 
 Лос-Ремедиос — район города Севилья.
 Лос-Ремедиос — баррио, одна из двух административных единиц одноимённого района.
 Лос-Ремедиос — мост через Гвадалквивир, связывает северную часть одноимённого района с центром города.

Мексика 
 Лос-Ремедиос — акведук, расположен на территории муниципалитета Наукальпан-де-Хуарес штата Мехико.